«Безумец из Мандораса» () — американский художественный фильм 1963 года.

Сюжет 
Фильм повествует о планах на мировое господство, нацистов, сбежавших в 1945 году, из осажденного Берлина.

В начале киноленты зрителю демонстрируется профессор Коулман, изобретатель антидота к нервно-паралитическому газу, от которого практически нет эффективной защиты. Вскоре агенты нацистов похищают профессора и убивают человека, который пытался предупредить его, сначала лично, а затем через его старшую дочь Кейси и её мужа Фила, работника уголовного розыска. Прибыв в небольшую вымышленную латиноамериканскую страну Мандорас Кейси и Фил выходят на контакт с Камино, сыном президента Мандораса. Оказывается все граждане находятся в заложниках у кучки нацистов, которыми командует оживленная немецкими учеными голова Гитлера. Теперь мандорасцам и прибывшим американцам придется дать бой приспешникам Гитлера, ведь последние задумали начать газовую атаку на США.

Последующие релизы 
Спустя пять лет после премьеры, фильм выпустили под новым названием «Они сохранили мозг Гитлера» (They Saved Hitler’s Brain). В фильме были досняты дополнительные сцены и немного расширен сюжет.

По мнению ряда критиков обновленная версия стала одной из худших кинолент всех времен

Примечания 

Фантастические фильмы США